Drag kan henvise til flere artikler:
 Drag queen – en mand der optræder, klædt som kvinde
 Drag (tange) – smal landtange
 Drag (by) – norsk by

Se også
 Drage – flertydig.
 Drager (kurér) - i betydningen kurér